Квалификације за Европско првенство у рукомету за мушкарце 2010 одржане су у организацији Европске рукометне федерације ЕХФ од октобра 2008. до јуна 2009. Репрезентације Аустрије и Данске директво су се пласирале за првенство, Аустрија као домаћин и Данска као победник последњег Европског првенства. 

За квалификације се пријавило 38 репрезентација, које су биле подељене у 6 група према тренутним резултатима. Жребањем су подељене у 7 група. Прве три су имале по 6 екипа, а 4 по пет репрезентација. После жребања репрезентације Грузије и Молдавије су одустале од квалификација, па су 6 група имало по пет и једна (друга) са 6 екипа у групи.

Жреб 
Жребање је одржано 18. априла 2008. у Бечу. Екипе су пре извлачења биле подељену у 6 група (шешира).

Групе и резултати

Календар 
Квалификационе утакмице су одигране у следећим терминима: 
 29./30. октобар 2008
 1./2. новембар 2008
 26./27. новембар 2008
 29./30. новембар 2008
 18./19. март 2009 
 21./22. март 2009
 10./11. јуни 2009 
 13./14. јуни 2009 
 17./18. јуни 2009 
 20./21. јуни 2009

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Спољашње везе 
 званични сајт ЕП 2010
 Квалификације за ЕП

Европско првенство у рукомету 2010.